Международный детский фестиваль искусств и спорта «Кинотаврик» — российский детский кино- и спортивный фестиваль. Открыт 1 ноября 2001 года в Сочи. Идея создания принадлежит кинопредпринимателю Марку Рудинштейну. Проводится с 31 октября по 8 ноября.

История 
Открытие фестиваля проходило под патронажем полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Виктора Казанцева. Президент фестиваля — автор идеи Марк Рудинштейн. Первым президентом был телеведущий Юрий Николаев, до 2010 года — Народный артист СССР Иосиф Кобзон.

В конкурсной программе первого открытия были представлены 21 фильм из восьми стран. На фестиваль приехало более 800 детей из детских домов и малообеспеченных семей. В качестве специального гостя был приглашён известный в 50-е годы итальянский певец Робертино Лоретти.

Фестиваль кино 
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, администрации г. Сочи, губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва, компании «КиноМарк», Народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Возрастная категория участников от 7 до 17 лет.

Номинации 
Конкурс проводится в следующих номинациях:
 Вокал
 Хореография
 Мода
 Театр\мюзикл
 Конкурс «Дебют» (фильмы детских и юношеских киностудий)
 Конкурс детских и юношеских фильмов
 Конкурс индивидуальных выступлений

Награждения 
 Гран-При
 Лауреаты — 1-е, 2-е, 3-е место в каждой номинации по возрастной категории
 Специальные призы:
 — за лучший полнометражный фильм,
 — за лучший полнометражный мультфильм,
 — за лучшую роль мальчика,
 — за лучшую роль девочки,
 — Гран-При в конкурсе «Дебют»

Оргкомитет может учреждать дополнительные призовые номинации.

Жюри 
В состав жюри, оценивающего фильмы, входят профессиональные деятели искусств различных соответствующих профессий, а также дети, имеющие опыт игры в кино и театре. Анимационные фильмы оценивают зрители.

Фестиваль спорта 
Спортивные конкурсы проводятся с 2009 года. Период проведения с 31 октября по 8 ноября. Конкурсом руководят: компания «КиноМарк», Фонд поддержки кинофестиваля «Санкт-Петербургский фестивальный центр», «All-projects». При содействии Управления физической культуры и спорта администрации города Сочи.

Виды спорта 
В конкурсе заявлены следующие виды спорта:
 Теннис
 Футбол
 Баскетбол
 Бильярд (пирамида)

Награждения 
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном комплексном зачёте и первые места по отдельным видам спорта, награждаются памятными кубками и дипломами.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Победители конкурсов кино и спорта

Кинофестивали России
Фестивали Сочи
Спорт в Сочи